Jacques steht für:
 Jacques, ein männlicher Vor- und Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Frère Jacques, ein französisches Kinderlied
 Jacques’ Wein-Depot, eine Franchise-Marke für Weinhändler
 Jacques Peaks, Gebirge im Grahamland, Antarktika
 Chocolaterie Jacques, eine belgische Schokoladenfabrik mit Sitz in Eupen
 C/2014 E2 (Jacques), ein langperiodischer Komet

Siehe auch:
 Jaques
 Saint-Jacques
 St. Jacques
 Jacque
 Lake Jaques